Walter Junior může mít různé významy:

 Walter Junior (automobil) – československý osobní automobil z roku 1932, licenční kopie italského typu Fiat 508
 Walter Junior S – jeho sportovní verze
 Walter Junior SS – sportovní verze původně vzniklá pro závod 1000 mil československých

 Walter Junior (motor) – československý čtyřválcový letecký invertní motor z roku 1932